Цветана Борисова Табакова (; 27 января 1905, Брезник, Княжество Болгария — 5 ноября 1938, София, Третье Болгарское царство) — болгарская  (лирико-драматическое сопрано).

Биография 
Дочь офицера болгарской армии. В 1924 году поступила в Софийскую консерваторию по классу пения И. Н. Вульпе.

Сценическую деятельность начала в софийской Национальной опере, где пела до самой смерти в 1936 году. В 1927 году прошла специализацию по вокалу в Париже.

В 1931 году выступала в Лондоне (вместе с Ф. Шаляпиным) в партиях Ярославны («Князь Игорь» А. П. Бородина) и Наташи («Русалка» А. С. Даргомыжского). С успехов выступала в роли Флоры в «Травиате» Верди и Фредерики в «Миньоне» А. Тома.

Имела голос красивого тембра с металлическим оттенком, тонко владела нюансировкой. а свою творческую карьеру исполнила более 30 главных и второстепенных партий сопрано из репертуара Софийской национальной оперы.

В 1932 году получила серебряную медаль и диплом Международного конкурса певцов в Вене.

Избранные партии 
 Татьяна, Лиза, Купава;
 Мария («Царь Калоян» Владигерова),
 Тоска; Мюзетта, Анджелина, Турандот («Богема», «Сестра Анджелина» и о. п. Пуччини),
 Элеонора, Леонора («Трубадур», «Сила судьбы» Верди),
 Агата, Реция («Вольный стрелок», «Оберон» Вебера),
 Сента, Эльза, Елизавета («Летучий голландец», «Лоэнгрин», «Тангейзер» Вагнера) и др.

Скончалась скоропостижно.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967.
 Андреев А., Първи български оперни певци и певици, С., 1961, с. 12.

Сопрано
Оперное сопрано